Boso III van Arles (ca. 885-936), markgraaf van Arles (926-931) en Toscane (931-936)
 Boso III van La Marche (+1091), graaf van La Marche (1088-1091)
 Boso III van Périgord (1106-1166), graaf van Périgord (1155-1166)